El Partido Socialista Auténtico (PSA) es el nombre de las siguientes organizaciones políticas:

 Partido Socialista Auténtico (Argentina)
 Partido Socialista Auténtico (Chile)